Myrmecoblatta är ett släkte av kackerlackor. Myrmecoblatta ingår i familjen Polyphagidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kackerlackor
Myrmecoblatta